Та́йна вече́ря:
 У християнстві: тайна вечеря — остання трапеза Ісуса Христа з його учнями, що відбулась у Великий четвер перед самим Розп'яттям.

У мистецтві 
Існує безліч творів мистецтва з назвою «Тайна вечеря». Далі перераховані деякі найвідоміші.
 «Тайна вечеря» — фреска Леонардо да Вінчі (1495—1497), що створена у монастирі домініканців Санта-Марія-делла-Грація в Мілані.
 «Тайна вечеря» — картина Сальвадора Далі (1955), Національна галерея мистецтв, Вашингтон, США.
 «Тайна вечеря» — картина Миколи Ґе (1863), Російський музей, Санкт-Петербург, Росія.
 «Тайна вечеря» — картина італійського художника епохи Відродження Якопо Тінторетто, виконана в 1592—1594 роках.